Ghali ist der Familienname folgender Personen:
 Boutros Ghali (1846–1910), ägyptischer Politiker
 Boutros Boutros-Ghali (1922–2016), ägyptischer Politiker und Diplomat
 Brahim Ghali (* 1949), westsaharischer Politiker, Generalsekretär der Polisario, Präsident der DARS
 Waguih Ghali († 1969), ägyptischer englischschreibender Schriftsteller
 Wasif Boutros-Ghali (1878–1958), ägyptischer Politiker
 Youssef Boutros Ghali (* 1952), ägyptischer Politiker

Ghali ist der Künstlername von:
 Ghali (Rapper) (* 1993), italienischer Rapper tunesischer Abstammung